Ilsenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Ilsenbach (Püchersreuth), Kirchdorf der Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Gewässer:
 Ilsenbach (Schlattein), linker Zufluss der Schlattein/des Schlatteinbachs (zur Waldnaab) abwärts von Ilsenbach, Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Ilsenbach (Wörmke), im Oberlauf Hammelbach, im Mittellauf Niederbach, linker Zufluss der Wörmke (zur Emmer) nach Elbrinxen, Stadt Lügde, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Schutzgebiet: 
 Ilsenbach (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Tal des Ilsenbach (Wörmke) zwischen Falkenhagen und Elbrinxen, beide Stadt Lügde, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Elsenbach
 Ilse
 Illsenbach